Příjmení Mitrović nosí více významných osobností:

 Aleksandar Mitrović (* 1994) – srbský fotbalový útočník
 Mihajlo Mitrović (1922–2018) – srbský architekt
 Stefan Mitrović (* 1990) – srbský fotbalový záložník